Fukui bezeichnet folgende Orte:

 Fukui, eine Stadt in der japanischen Präfektur Fukui
 Präfektur Fukui, eine Präfektur auf der japanischen Hauptinsel Honshū 
 Fukui (Han), ein Lehen in der Provinz Echizen

Fukui bezeichnet:

 (6924) Fukui, einen Hauptgürtelasteroiden
 Universität Fukui, eine staatliche Universität in der Präfektur Fukui
 Fukuiraptor, eine Gattung theropoder Dinosaurier

Fukui ist der Familienname folgender Personen:

 Eugene Fukui (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Isoo Fukui (* 1947), japanischer Jazzmusiker
 Fukui Ken’ichi (1918–1998), japanischer Chemiker
 Kōki Fukui (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Masato Fukui (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Ryo Fukui (1948–2016), japanischer Jazzpianist
 Ryōji Fukui (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Taichi Fukui (* 2004), japanischer Fußballspieler
 Teru Fukui (* 1953), japanischer Politiker